Genovés, habitant de Gènova
 Dialecte genovès, modalitat més estesa de la llengua lígur
 El Genovés, municipi valencià de la Costera 
 Biografies:
 Genovés I sobrenom de Paco Cabanes Pastor, pilotari valencià 
 Genovés II sobrenom de José Cabanes, pilotari valencià